

Теннісон — місто, штат Індіана
 Теннісон — селище, штат Вісконсин